Gangolfsberg heißen folgende 

geographische Objekte:
 Gangolfsberg (Knetzgau), Berg 12 km südlich von Haßfurt
 Gangolfsberg (Rhön), Berg der Rhön bei Oberelsbach im bayerischen Landkreis Rhön-Grabfeld
 Gangolfsberg (Steigerwald), Berg des nördlichen Steigerwalds
 Gangolfsberg (Oberelsbach), Ortsteil des Marktes Oberelsbach, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Gangolfsberg (Wuppertal), Hofschaft im Wuppertaler Wohnquartier Herbringhausen im Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg

Befestigungsanlagen:
 Wallanlage Gangolfsberg